Georgenberg bzw. Sankt Georgenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Georgenberg, Gemeinde im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Georgenberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Pfullingen

Ortsteile:
 Georgenberg (Germaringen), Ortsteil der Gemeinde Germaringen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Georgenberg (Glonn), Ortsteil des Marktes Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Georgenberg (Goslar), Stadtteil von Goslar, Niedersachsen
 Georgenberg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Sankt Georgenberg (Mindelheim), Ortsteil der Stadt Mindelheim, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Georgenberg (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern

 Georgenberg (Gemeinde Göpfritz an der Wild), Ort bei Göpfritz an der Wild, Niederösterreich
 Georgenberg (Gemeinde Kuchl), Katastralgemeinde von Kuchl, Land Salzburg
 Am Georgenberg, Ortsteil von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

sowie:
 Georgenberg, Dorf im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Jurki (Kętrzyn) in der Gmina Kętrzyn, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Miasteczko Śląskie, Stadt in Oberschlesien, Polen
 Spišská Sobota, Ortsteil von Poprad, Slowakei

Baulichkeiten:
 Abtei St. Georgenberg-Fiecht, Benediktinerkloster in Nordtirol
 Kloster St. Georgenberg (Worms), ehemaliges Benediktinerkloster in Rheinland-Pfalz
 Kloster Georgenberg (Bad Rodach), ehemaliges Prämonstratenserkloster in Bayern
 Kloster St. Georgenberg (Frankenberg), ehemaliges Zisterzienserinnen-Kloster in Frankenberg in Nordhessen
 Kloster St. Georg (Homberg) (Alternativname), Prämonstratenserinnen-, später Augustinerinnen-Kloster in Homberg (Efze) in Nordhessen

Berge und Erhebenungen:
 Georgenberg (Niedere Tauern), 1437 m, Vorberg des Kreischbergstocks, Schiberg bei St. Lorenzen ob Murau, Steiermark
 Sankt Georgenberg (Karwendel), 898 m, Vorkuppe des Karwendel oberhalb von Stans, Tirol, mit Abtei St. Georgenberg-Fiecht
 Georgenberg (Sieghartser Berge), 646 m, im Waldviertel, Niederösterreich
 Georgenberg (Pfullingen), 602 m, bei Pfullingen in Baden-Württemberg, Deutschland
 Georgenberg (Micheldorf in Oberösterreich), 594 m, Bergkegel mit Tauf- und Hochzeitskirche in Micheldorf in Oberösterreich
 Georgenberg (Salzachtal), 528 m, Kirchenberg, Inselberg im Salzachtal bei Kuchl, Land Salzburg
 Georgenberg (Purkersdorf), ca. 440 m, Hausberg von Purkersdorf, Niederösterreich
 Georgenberg (Bad Rodach), 434 m, bei Bad Rodach im Landkreis Coburg
 Georgenberg (Sankt Johann im Saggautal), 417 m, im Weststeirischen Hügelland
 Szent György-hegy, 415 m, Erhebung am Plattensee
 Georgenberg (Wien), 328 m, Anhöhe im 23. Wiener Gemeindebezirk
 Georgenberg (Enns), ca. 270 m, Stadtberg von Enns in Oberösterreich (Schloßpark, Georgenberger Handfeste)
 Georgenberg (Spremberg), 138 m, Höhenzug in der Stadt Spremberg, Brandenburg

Siehe auch:
 Georgiberg
 Georgsberg
 Georgenbergkirche